Kina – gruppo musicale italiano
 Kina – produttore discografico italiano
 Kina papuana – valuta della Papua Nuova Guinea